het hertogdom Limburg in de aanvangsfase
 het graafschap Limburg (Lenne) in Noordrijn-Westfalen